Э́рих Ка́мке (, 1890—1961) — немецкий , ученик Эдмунда Ландау. Специалист по теории дифференциальных уравнений, подготовленные им справочники до сих пор служат настольной книгой в прикладных исследованиях.

Председатель Немецкого математического общества с 1948 по 1952 год. Вице-президент Международного математического союза на период 1952—1954. С 1935 года и до конца жизни он был соредактором Математического журнала (Mathematischen Zeitschrift), а с 1950 по 1957 год — редактором ежегодников Немецкого математического общества.

Биография 
Камке родился в Мариенбурге, Западная Пруссия (современный Мальборк, Польша). По окончании школы в Штеттине изучал математику и физику (с 1909 года) в Гисенском и Гёттингенском университетах. С началом Первой мировой войны ушёл добровольцем на фронт, служил в войсках связи.

После войны, в 1919 году, Камке женился на Доре Хаймович (1892—1968), дочери еврейского бизнесмена; их сын Детлеф (1922—2004) стал впоследствии физиком-экспериментатором, профессором в Рурском университете. В этом же 1919 году Камке получил докторскую степень в Гёттингенском университете под руководством Эдмунда Ландау, темой диссертации стало обобщение проблемы Варинга-Гильберта. Далее преподавал в Мюнстерском университете (1920—1926), где провёл хабилитацию (1922). В 1926 году Камке стал профессором в Тюбингенском университете.

После прихода к власти в Германии нацистов (1933) положение Камке осложнилось. Хотя он сам не имел еврейских предков, но из-за наличия жены-еврейки, а также из-за его оппозиции национал-социализму, он был вынужден в 1937 году, под давлением университетского доцент-фюрера Эриха Шёнхардта, уйти в отставку. При поддержке Немецкого авиационного исследовательского центра (Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt) Камке смог продолжить свои исследования по дифференциальным уравнениям и завершить двухтомную монографию, посвящённую методам их решения. Осенью 1944 года Камке грозила опасность оказаться в нацистском концлагере, опасность предотвратило заступничество Вильгельма Зюсса и Вальтера Герлаха.

После Второй мировой войны Камке был восстановлен профессором Тюбингенского университета и сыграл важную роль в организации математического съезда в Тюбингене осенью 1946 года, первого научного конгресса в Германии после войны. В 1948 году он восстановил Немецкое математическое общество и был его председателем до 1952 года, когда стал вице-президентом Международного математического союза на период 1952—1954.

Эрих Камке умер в 1961 году в Роттенбурге-на-Неккаре от сердечного приступа .

Научная деятельность 
Имя учёного носят:
 Теорема единственности Камке .
  Проблема Гильберта–Камке  в аналитической теории чисел.

Эрих Камке получил важные результаты в теории дифференциальных уравнений, теории множеств и теории функций действительного переменного (теории интеграла Лебега). Часть его работ посвящены теории чисел, теории вероятностей, основаниям математики и методике преподавания математики. Книги Камке переведены на многие языки, в том числе три — на русский. Широкое признание получила его монография по теории множеств, ставшая стандартным введением в эту область.

В теории чисел Камке решил так называемую «проблему Гильберта–Камке», доказав существование решения системы диофантовых уравнений.

Основные труды 

 Das Lebesguesche Integral. Eine Einführung in die neuere Theorie der reellen Funktionen, B. G. Teubner, Leipzig 1925
 Mengenlehre, Sammlung Göschen/Walter de Gruyter, Berlin 1928
 Differentialgleichungen reeller Funktionen, Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig 1930; ab der 4. (überarbeiteten) Auflage 1962 in zwei Bänden:
 Band 1: Gewöhnliche Differentialgleichungen
 Band 2: Partielle Differentialgleichungen
 Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie, S. Hirzel, Leipzig 1932
 Differentialgleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen I. Gewöhnliche Differentialgleichungen, Leipzig 1942
 Differentialgleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen II. Partielle Differentialgleichungen 1. Ordnung für eine gesuchte Funktion, Leipzig 1944
 Das Lebesgue-Stieltjes-Integral, B. G. Teubner, Leipzig 1956

Русские переводы 

 Камке Э. Интеграл Лебега - Стилтьеса.  М.: Физматлит, 1959, 328 с.
 Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка. М.: Наука, 1966, 258 с.
 
 Переиздание: 6-е изд., Лань, 2003, ISBN 5-8114-0482-4.

Примечания

Литература 
 
 
 Erich Kamke zum Gedächtnis , Jahresbericht der DMV 69, 1968, S. 191–208, darin:
 Hartmut Ehlich: Lebensdaten, S. 191–193.
 Wolfgang Walter: Das wissenschaftliche Werk von Erich Kamke, S. 193–205.
 Hellmuth Kneser: Der Mensch Erich Kamke, S. 206–208.
 
 Kurt Oesterle: Heidegger: Berufungsversuche 1945  (Memento vom 24. April 2006 im Internet Archive) bei Information Philosophie im Internet von Michael Funken

Математические аналитики
Математики в теории чисел
Преподаватели Тюбингенского университета
Выпускники Вестфальского университета имени Вильгельма
Выпускники Гёттингенского университета
Выпускники Гиссенского университета
Персоналии:Западная Пруссия
Персоналии:Мальборк
Председатели Немецкого математического общества